La Catalana, empresa de transport amb autobusos de la ciutat de Barcelona
 La Catalana (Sant Adrià de Besòs), Barri adrianenc situat a la riba dreta del riu Besòs
 Estació de la Catalana, estació de les línies T5 i T6 de la xarxa del Trambesòs a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
 Llengua catalana, llengua romànica originària del sud-oest d'Europa
 Botifarra catalana, varietat de botifarra, en determinats contextos anomenada simplement catalana.
 «Perpinyà la Catalana» és un eslògan que fa referència a la pertinença de Perpinyà a la Catalunya del Nord.